Бальц Володимир Степанович (народився 13 червня 1864 в Одесі, помер 20 січня 1939 там же) — український живописець-мариніст.
 Бруно Бальц (1902—1988) — німецький поет.